Řetěz či řetězec je útvar vzniklý volným spojením podobných prvků (článků). Pojem se často se používá také v přeneseném významu.

V technice
 Řetěz je strojní součást vzniklá pohyblivým spojením pevných, nejčastěji kovových článků.

V matematice a informatice

 V teorii množin je řetězec synonymem pro dobře uspořádanou množinu.

 V teorii formálních jazyků je řetězec totéž co slovo, tj. konečná posloupnost symbolů dané abecedy.

 V programování je řetězec totéž co textový řetězec, tj. datový typ sloužící k uložení konečné posloupnosti znaků.

V kultuře
 Řetěz (film) – český film z roku 1981

Externí odkazy